

Patronyme 

 Polycarpe Constans (1757-1815), personnalité politique française ;
 François Constans-Tournier (1783-1865), personnalité politique française ;
 Augustin Constans (1811-1896), médecin français et inspecteur général des asiles d'aliénés ;
 Ernest Constans (1833-1913), personnalité politique française ;
 Léopold Constans (1845-1916), romaniste français ;
 Paul Constans (1857-1931), personnalité politique française ;
 Adrien Constans (1873-1932), personnalité politique française ;
 Pierre Constans (1876-1954), personnalité politique française ;
 Léopold-Albert Constans (1891-1936), latiniste français ;
 Jean Constans (1904-1990), général français ;
 Ellen Constans (1930-2007), personnalité politique française.

Autres 

 Araecerus constans, espèce d'insecte de la famille des Anthribidae.

Homonymie
Homonymie de patronyme